El término «Hide Away» o «Hideaway» puede referirse a:

Lugares
 Hideaway: ciudad ubicada en el condado de Smith, Texas;

Música

Canciones 
 «Hide Away»: de la cantante estadounidense Daya;
 «Hide Away»: de la banda John Mayall & The Bluesbreakers;
 «Hide Away»: de la cantante y actriz Hilary Duff;
 «Hide Away»: de la banda alemana Silent Circle;
 «Hide Away»: de la banda alemana Axxis;
 «Hide Away»: de la banda japonesa AAAA;
 «Hide Away»: de la banda austriaca Waterloo & Robinson;
 «Hide Away»: de cantautora sueca-iraní Laleh;
 «Hide Away»: de músico británico Eric Clapton;
 «Hideaway»: de la cantante mexicana Elan;
 «Hideaway»: de la cantautora canadiense Kiesza;
 «Hideaway»: de la cantante jamaicana Tessanne Chin;
 «Hideaway»: de la banda irlandesa The Corrs;
 «Hideaway»: del dueto inglés Erasure;

Álbumes
 Hideaway: de Stanley Clarke
 Hideaway: del músico de jazz David Sanborn;
 Hideaway: de los músicos David Sancious, Marcus Miller y Stanley Clarke;
 Hideaway: de la banda folk America;
 Hideaway: del músico de jazz Matt Bianco;

Literatura
Hide Away: novela del escritor Dean Koontz publicada en 1992;

Cine y TV
 Hide Away: película de 2011;
 Hide Away: título en inglés del episodio número 13 de la tercera temporada de la serie infantil ALF;
 Hideaway: miniserie británica de TV de 1986;
 Hideaway: película de 1995, en español Asesinos del más allá;